Lignereux peut faire référence à :

Société 
Lignereux, une maison française établie à Paris et à Londres et œuvrant dans la création d'objets d'art

Personnalités 
Martin-Eloy Lignereux, le fondateur de la maison Lignereux